Sumpörter (Limnanthes) är ett släkte av sumpörtsväxter som beskrevs av Robert Brown. Enligt Catalogue of Life ingår Sumpörter i familjen sumpörtsväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen sumpörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sumpörtsväxter